Ми́фы:

 см. Миф,
 «Мифы» — рок-группа из Ленинграда,
 «Мифы» — российский комедийный фильм Александра Молочникова (2017).